Кастелиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кастелиц, Андрей (род. 1971) — словенский гандболист.
 Кастелиц, Михаил (1796—1868) — словенский писатель.